Duitsland:
Mühldorf (Lurnfeld)
Landkreis Mühldorf am Inn
Mühldorf am Inn (stad)
Mühldorf (concentratiekamp)

Oostenrijk:
Mühldorf (Karinthië)
Mühldorf (Neder-Oostenrijk)
Mühldorf bei Feldbach